Kośmin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Kośmin est un village de la voïvodie de Lublin
 Kośmin est un village de la voïvodie de Mazovie